Strangeland – film del 1998 diretto da John Pieplow
Strangeland – album del 2012 dei Keane